O'Connell peut désigner :

Patronyme

 Aaron O'Connell (né en 1986), acteur américain
 Anthony O'Connell (né en 1938), évêque catholique américain 
 Arthur O'Connell (1908-1981), acteur américain 
 Billie Eilish O'Connell (née en 2001), auteure-compositrice-interprète américaine
Caitlin O'Connell-Rodwell (née en 1965), chercheuse américaine experte des éléphants
 Carlos O'Connell (né en 1963), décathlonien irlandais 
 Carol O'Connell (née en 1947), romancière américaine 
 Charles O'Connell (né en 1975), acteur américain 
 Christian O'Connell (né en 1974), DJ d'une radio anglaise
 David O'Connell (1938-1991), membre de l'IRA 
 Dan O'Connell (né en 1950), réalisateur de films pornographiques
 Daniel O'Connell (1775-1847), homme politique irlandais 
 Daniel P. O'Connell (1885-1977), homme politique américain de New York 
 Denis J. O'Connell (1849-1927), évêque catholique américain
 Finneas O'Connell (né en 1997), auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste américain
 Frédérique Émilie Auguste O'Connell (1828-1885), peintre acquafortiste allemande
 Helen O'Connell (1920-1993), chanteuse, danseuse et actrice américaine
 Hugh O'Connell (1898-1943), acteur américain
 Jack O'Connell (né en 1990), acteur anglais
 Jack O'Connell (né en 1959), écrivain américain de roman policier
 Jack O'Connell (né en 1994), footballeur anglais
 Jennifer O'Connell (née en 1983), femme politique canadienne
 Jeremiah "Jerry" O'Connell (né en 1974), acteur américain
 Jessica O'Connell (née en 1989), athlète canadienne
 John O'Connell (1930-2013), homme politique irlandais
 Kathleen O'Connell (1888-1956), militante républicaine irlandaise 
 L. William O'Connell (1898-1985), directeur de la photographie américain
 Martin O'Connell (né en 1963), joueur de football gaélique
 Mary O'Connell (1778-1836), époux de Daniel O'Connell
 Max O'Connell (né en 1936), arbitre de cricket australien 
 Mick O'Connell (né en 1937), joueur de football gaélique
 Mike O'Connell (né en 1955), joueur de hockey sur glace américain
 Paul O'Connell (né en 1979), joueur de rugby irlandais
 Rick O'Connell (1900), personnage de fiction (La Momie)
 William O'Connell (1933-1998), acteur américain
 William Henry O'Connell (1859-1944), archevêque catholique et cardinal américain

Toponyme 

 O'Connell, une ville de l'est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
 O'Connell Street, une des principales avenues de Dublin.

Patronyme irlandais

de:O’Connell